Rajgródek (ukr. Райгород) – wieś na Ukrainie w rejonie niemirowskim, obwodu winnickiego.
W 2001 roku liczyła 1001 mieszkańców.

Bibliografia 
 
  na płn. zach. od miejscowości obecnie jego cześć

Przypisy 

Wsie w rejonie niemirowskim